Название Йоа может относиться к следующим объектам:
 Йоа (озеро) — озеро на северо-востоке Чада, окружённое пустыней Сахара.
 Йоа (яхта) () — судно, на котором экспедиция Руаля Амундсена впервые прошла через Северо-Западный проход.
 Йоа (месторождение) () — нефтегазоконденсатное месторождение в Норвегии.